Kocham cię (I Love You) – film z 1986 roku w reżyserii Marca Ferreri
 Kocham cię – album zespołu Chłopcy z Placu Broni

Zobacz też 
 P.S. Kocham cię